

Persone

A-D 
Agustín Romero – calciatore uruguaiano
Aldemaro Romero – musicista venezuelano
Alejandro Romero – calciatore argentino
Alessio Romero – attore pornografico messicano
Alex Romero – giocatore di baseball venezuelano
Alfonso Romero Holmes – scacchista spagnolo
Aloma Romero – attrice, ballerina e cantante spagnola
Amaia Romero – cantante spagnola
Ana Romero – ex calciatrice spagnola
Andrés Antonio Romero – ex calciatore cileno
Andrés Fabricio Romero – calciatore argentino
Ángel Rodrigo Romero – calciatore paraguaiano
Ángel Romero – chitarrista spagnolo
Angelo Romero – cantante lirico italiano
Antonio Romero Ortiz – politico spagnolo
Ariadna Romero – modella, showgirl e attrice cubana naturalizzata italiana
Arlenys Romero – cestista cubana
Attilio Romero – dirigente sportivo e aziendale italiano
Berto Romero – umorista spagnolo
Blanca Romero – attrice spagnola
Blas Romero – ex calciatore paraguaiano
Braian Romero – calciatore argentino
Camilo Romero – ex calciatore messicano
Carlos Romero – attore statunitense
Carlos Romero – calciatore uruguaiano
Carlos Romero Barceló – politico portoricano
Carlos Humberto Romero – politico salvadoregno
Carmen Romero – ex discobola cubana
Carmen Romero – politica spagnola
Cesar Romero – attore statunitense di origine cubana
César Romero Zamora – calciatore statunitense
Chanda Romero – attrice filippina
Claudio Romero – discobolo cileno
Cristian Romero – calciatore argentino
Cristóbal López Romero - cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
Daniel Romero – ex cestista spagnolo
Diego Romero – velista argentino naturalizzato italiano
Diego Romero Lanz – calciatore uruguaiano
Dorny Romero – calciatore dominicano

E-L 
Eddie Romero – regista e sceneggiatore filippino
Emiliano Romero Clavijo – calciatore uruguaiano
Enrique Romero – calciatore spagnolo
Erwin Romero – ex calciatore boliviano
Fernando Romero – calciatore paraguaiano
Francisco Romero – arcivescovo italo-spagnolo
Franco Romero – calciatore uruguaiano
Génesis Romero – ostacolista e lunghista venezuelana
George A. Romero – regista statunitense
Geovanny Vicente Romero - scrittore, editorialista e professore universitario dominicano
Gerardo Romero – calciatore paraguaiano
Giovanny Romero – calciatore venezuelano
Gonzalo Romero – calciatore guatemalteco
Guillermo Romero – pallavolista messicano
Gustavo Romero – giocatore di calcio a 5 argentino
Harry Romero – DJ, producer e mixer statunitense
Héctor Romero – cestista venezuelano
Henry Romero – calciatore salvadoregno
Iker Romero – ex pallamanista e allenatore di pallamano spagnolo
Inovel Romero -  pallavolista cubano naturalizzato portoricano
Jaime Romero Gómez – calciatore spagnolo
Joaquín Luis Romero Marchent – regista e sceneggiatore spagnolo
John Romero – autore di videogiochi statunitense
Jonahan Romero – calciatore statunitense
Jordan Romero – alpinista statunitense
José David Romero – calciatore argentino
José Luis Romero – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
José Maria Romero – calciatore spagnolo
Juan Ángel Romero – calciatore paraguaiano
Juan Pablo Romero – calciatore argentino
Julio César Romero Insfrán meglio noto come Romerito – ex calciatore paraguaiano
Julio Romero de Torres – pittore spagnolo
Kenny Romero – calciatore venezuelano
Kiki Romero – allenatore di pallacanestro messicano
Leticia Romero – cestista spagnola
Lucas Romero – calciatore argentino
Luis Romero Pérez – pugile spagnolo
Luis Alberto Romero – ex calciatore uruguaiano
Luis Alberto Romero Alconchel – calciatore spagnolo
Luis Enrique Romero Durán – calciatore venezuelano
Luis Jorge Romero – pugile cubano
Luka Romero – calciatore argentino

M-Y 
Maikro Romero – pugile cubano
Manuel Romero – regista e sceneggiatore argentino
Marcelo Romero – calciatore uruguaiano
Marlos Romero Bonfim - calciatore brasiliano naturalizzato ucraino
Mauricio Romero – calciatore argentino
Maximiliano Romero – calciatore argentino
Miryam Romero – giornalista e conduttrice televisiva spagnola
Nacho Romero – cestista spagnolo
Nazareno Romero – calciatore argentino
Nelson Romero – calciatore paraguaiano
Nicky Romero – disc jockey e produttore discografico olandese
Óscar Romero – arcivescovo salvadoregno venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Óscar David Romero – calciatore paraguaiano
Osael Romero – calciatore salvadoregno
Pedro Romero – ex calciatore messicano
Pepe Romero – chitarrista spagnolo
Rafael Romero de Torres – illustratore e pittore spagnolo
Rebecca Romero – canottiera, pistard e ciclista su strada britannica
Rocky Romero – wrestler cubano
Rodrigo Romero – ex calciatore paraguaiano
Santiago Romero – calciatore uruguaiano
Sebastián Ariel Romero – calciatore argentino
Sergio Romero – calciatore argentino
Silvio Romero – calciatore argentino
Tina Romero – attrice messicana
Tomás Romero Pereira – politico e militare paraguaiano
Vladimiro Romero – allenatore di pallacanestro angolano
Yasser Romero – pallavolista e giocatore di beach volley cubano
Yoel Romero – atleta di arti marziali miste ed ex lottatore olimpico cubano
Yotuel Romero – cantante, attore, ballerino e musicista cubano

Altro 
 13703 Romero – asteroide del sistema solare
 Romero – film di John Duigan del 1989

Pagine correlate 
 Romer